Municipio de Little Sioux puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Little Sioux (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Little Sioux (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.